А́рвид Ю́рген (; 27 мая 1905, Рига — 17 декабря 1955, Монреаль) — латвийский футболист, хоккеист (хоккей с шайбой и хоккей с мячом) и баскетболист; в составе сборной Латвии по футболу участник летней Олимпиады-1924, в составе сборной Латвии по хоккею с шайбой участник зимней Олимпиады-1936.

Карьера футболиста 
Юрген играл на позиции футбольного вратаря и дебютировал в составе клуба «JKS» в 1921 году, выиграв в 1922 году в его составе серебряные медали первенства Риги (при этом он уступал место в воротах Херманису Салтупсу. В 1923 году перешёл в клуб «Ригас ФК», который позже стал флагманом латвийского футбола. В 1924—1926 годах трижды выигрывал чемпиона Латвии и дважды Кубок Риги. С 1924 по 1935 годы провёл 38 матчей за национальную сборную Латвии, перебив в два раза рекорд Харийса Лаздиньша из лиепайской «Олимпии». В составе латвийской команды числился на Олимпиаде в Париже в 1924 году.

В 1927 году Юрген стал одним из инициаторов образования клуба «Рига Вандерер», поскольку произошёл инцидент: в связи с серией выступлений за разные спортивные команды Юргенса даже задерживала полиция. Вместе с группой игроков — Владимиром Пладе, Чеславом Станчиком и Александром Абрамсом — перешёл в «Вандерер», в составе которого играл два года. В сезоне 1928/1929 перешёл играть в венскую «Аустрию», став первым латвийским футбольным легионером. В 1932 году стал игроком клуба АСК, выиграв в его составе своё 4-е чемпионство Латвии.

Завершив карьеру в сезоне 1937/1938, Юрген стал футбольным судьёй. После Второй мировой войны он судил матчи в Германии и Канаде, где и проживал.

Другие виды спорта 
Юрген играл также в хоккей с шайбой и хоккей с мячом. В составе рижского клуба АСК он выиграл пять титулов чемпиона страны по хоккею с шайбой с 1932 по 1937 годы, в составе сборной Латвии играл на Олимпиаде-1936 года в Германии, выступая при этом на позиции нападающего, а не вратаря. В 1925 году в составе клуба «Ригас» выиграл титул чемпиона Латвии по баскетболу.

Достижения

Футбол 
 Чемпион Латвии: 1924, 1925, 1926, 1932
 Победитель Кубка Риги: 1924, 1925
 Победитель Балтийского Кубка (сборная Латвии): 1928

Хоккей с шайбой 
 Чемпион Латвии: 1933, 1934, 1935, 1936, 1937

Баскетбол 
 Чемпион Латвии: 1925

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Олимпийского комитета Латвии
 Профиль на сайте МОК
 

Футболисты Латвии
Игроки Ригас ФК
Игроки ФК «Ригас Вилки»
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Футболисты на летних Олимпийских играх 1924 года
Хоккеисты по алфавиту
Хоккеисты Латвии
Хоккейные нападающие
Игроки сборной Латвии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1936 года
Баскетболисты по алфавиту
Баскетболисты Латвии
Хоккеисты с мячом Латвии
Футбольные судьи Латвии
Эмигранты из Латвии